Amboise (plaats), een stad in Indre-et-Loire
Amboise (rivier), een rivier in Somme